Cette page contient les pages d'homonymie de Ampoule et L'Ampoule.

Une ampoule est un contenant.


Ampoule 
Ampoule peut désigner :

Électricité 
 ampoule ou ampoule électrique, lampe à incandescence ;
 ampoule centenaire ou ampoule de Livermore, ampoule électrique qui brillerait depuis 1901 ;

Biologie 
 ampoule, bulle de liquide qui se forme sous la peau ;
 ampoule tubaire, partie de la trompe de Fallope ;
 ampoule de Vater, organe qui déverse la bile et les enzymes digestives dans le duodénum ;
 ampoules de Lorenzini, organes sensoriels de certains poissons ;

Pharmacie 
 ampoule, contenant de médicaments ou cosmétiques ;

Matériel de laboratoire 
 ampoule à brome ou ampoule de coulée, instrument pour verser au goutte-à-goutte ;
 ampoule à décanter, instrument pour séparer deux liquides non-miscibles ;

Liturgie 
 Sainte Ampoule, récipient contenant les huiles saintes servant au sacre des rois de France ;

L'Ampoule 
L'Ampoule peut désigner :
 L'Ampoule, maison d'édition française.